Erste Klasse (1911/1912)
 Erste Klasse (1912/1913)
 Erste Klasse (1913/1914)
 Erste Klasse (1914/1915)
 Erste Klasse (1915/1916)
 Erste Klasse (1916/1917)
 Erste Klasse (1917/1918)
 Erste Klasse (1918/1919)
 Erste Klasse (1919/1920)
 Erste Klasse (1920/1921)
 Erste Klasse (1921/1922)
 Erste Klasse (1922/1923)
 Erste Klasse (1923/1924)
 Erste Klasse (1947/1948)
 Erste Klasse (1948/1949)

Zobacz też